Гульбекян, Гюльбенкян — фамилия армянского происхождения.

 Гульбекян, Георгий Герасимович (16 января 1948) — советский и российский инженер-физик, главный технический специалист Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ.
 Гульбекян Галуст, Гюльбенкян, Галуст — британский финансист, промышленник и филантроп, крупный нефтяной магнат первой половины XX века.